Scorecard (engl.) steht für Berichtsbogen, Ergebnis- oder Wertungsliste, insbesondere in folgenden Zusammenhängen:

 Balanced Scorecard, ein Konzept der Unternehmensführung.
 Project scorecard, eine Weiterentwicklung der Balanced Scorecard für strategische Projekte.
 Academic Scorecard, eine Variante der Balanced Scorecard, bei der besondere Aspekte von Hochschulen wie die wissenschaftlichen Leistungen berücksichtigt werden.

 Scorekarte, ein Formular zur Aufzeichnung der Ergebnisse beim Golf.